Dipylon steht für:
 Dipylon (Tor), antikes griechisches Bauwerk in Athen

als Zusatz:
 Dipylon-Amphora, antike griechische Amphora
 Dipylon-Gruppe, Gruppe antiker griechischer Vasenmaler und Töpfer
 Dipylon-Kanne, antike griechische Vase mit der vielleicht ältesten griechischen Inschrift
 Dipylon-Kopf, Teil einer antiken griechischen Kouros-Statue
 Dipylon-Maler, antiker griechischer Vasenmaler
 Dipylon-Meister, antiker griechischer Bildhauer

siehe auch:
 Subdipylon-Gruppe